Bruine borstelvogel
 Rosse borstelvogel
 Zwartkapborstelvogel